Package (aus dem Englischen für Paket oder Päckchen) bezeichnet:

 in der Elektronik die Ummantelung eines integrierten Schaltkreises (z. B. Mikrochip) inklusive der Anschlussstellen (Leads und Pins), siehe Chipgehäuse
 im Kontext von Betriebssystem-Distributionen ein Programmpaket
 innerhalb des Computer-Algebra-Systems Maple eine Kollektion von zusammengehörenden Routinen und Daten, siehe Maple (Software)
 eine Sammlung von zusammengehörenden Java-Klassen; siehe Java-Syntax – Pakete, Namen, Klassen, Schnittstellen
 im Fahrzeugbau ist das Package die geometrische und funktionale Anordnung von Bauteilen und unterschiedlichen Ausstattungsvarianten, einschließlich des Managements des Bauraums (Gesamtheit aller Teile mit ihrer geometrischen Anordnung) eines Automobils 

Siehe auch:

 The Package
 Bagage
 Package Unit